Фанло ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Собрарбе.  Занимает площадь  км². Население — 138 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски